Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шестивековой истории Калуги.

История 
Памятник выполнен по проекту скульптора Л. Е. Кербеля и архитекторов В. Н. Датюка, Е. И. Киреева, П. Т. Перминова.
Кирееву принадлежит проект титанового пилона с барельефом космонавта. Часть памятника с изображением Гагарина выполнена Калужской скульптурной фабрикой, барельеф Циолковского вырублен из мрамора на Мытищинском художественном заводе. Работу по созданию пяти бронзовых барельефов выполнил Лев Ефимович Кербель, а изготавливали (отливали) их на Ленинградском заводе «Монументскульптура» Художественного фонда РСФСР. Сфера была покрыта медным слоем, на это ушло около 700 килограммов металла. Поскольку основанием пилона служит сфера, за что среди горожан сооружение получило название «шарик».

Монумент был заложен в сентябре 1971 и открыт в октябре 1977 года.

В 2001 году произошла кража фрагментов металлической обшивки с памятника. Вандалы похитили медные листы, которыми была обшита сфера, с целью сдачи в пункт приёма цветных металлов. Сфера диаметром 11 метров была восстановлена менее драгоценным металлом. Хулиганов нашли, однако уголовное дело не возбуждалось, так как памятник был создан на народные средства, в связи с чем не удалось установить потерпевшую сторону.

На празднование 650-летия города местные власти решили восстановить первоначальный вид памятника: отремонтировать стелу и покрыть сферу медью. Средства на восстановление собирались в том числе через пожертвования горожан. 4 августа 2021 года реставрация была завершена и памятник вновь открыт для общественности.

В августе 2021 года монумент был дополнен цифровой подсветкой и аудио звуковым сопровождением. Первый пробный запуск проекта состоялся в день Государственного флага Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Памятник, сооружённый в честь 600-летия Калуги 

Памятники Калуги
Здания и сооружения, построенные в 1977 году в России
1970-е годы в Калужской области
Скульптуры 1977 года